Kirowa ist:

 Name eines Weilers in Russland (kyrillisch Кирова), siehe Kirowa (Ort)
 ehemaliger Name einer Stadt in der Ukraine, siehe Kropywnyzkyj
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Ukraine (kyrillisch Кірова), siehe Semenenkowe
 der Familienname der bulgarischen Popfolksängerin Marija (Sängerin)